Луг () — село в Олешанской сельской общине Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 184 человека. Занимает площадь 1,81 км². Почтовый индекс — 78023. Телефонный код — 03479.

Ссылки 
 Луг на сайте Верховной рады Украины